Gorica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w mieście Čapljina
 Gorica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šipovo
 Gorica – rzeka w Bułgarii
 Gorica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Gorica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Gorica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte
 Gorica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna
 Gorica – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w mieście Pag
 Gorica – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Sukošan
 Gorica – wieś w Słowenii, w gminie Črnomelj
 Gorica – kurort w Macedonii Północnej
 Gorica pri Slivnici – wieś w Słowenii, w gminie Šentjur
 Ivančna Gorica – wieś w Słowenii, siedziba gminy Ivančna Gorica
 Velika Gorica – miasto w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, siedziba miasta Velika Gorica

Zobacz też 
 Gorycja